Herman Geelmuyden (Bærum, 2002. január 22. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, a Stabæk középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Geelmuyden a norvégiai Bærum községben született. Az ifjúsági pályafutását a Stabæk csapatában kezdte, majd a holland PSV Eindhoven akadémiájánál kezdte.

2019-ben mutatkozott be a Stabæk első osztályban szereplő felnőtt keretében. Először a 2019. június 23-ai, Kristiansund ellen 1–0-ra megnyert mérkőzés 79. percében, Ola Brynhildsen cseréjeként lépett pályára. Első gólját 2021. június 30-án, a Viking ellen idegenben 3–3-as döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.

A válogatottban 
Geelmuyden az U15-ös, az U16-os, az U17-es és az U20-as korosztályú válogatottakban is képviselte Norvégiát.

Statisztikák 
2023. március 18. szerint

Sikerei, díjai 
Stabæk
 OBOS-ligaen
 Feljutó (1): 2022

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

2002-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Stabæk labdarúgói
A PSV Eindhoven labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek